Javier Alfonso (1905-1988) pianista i compositor espanyol.
 Javier Alfonso (1974) periodista i crític d'arts escèniques uruguai.